Back to Black – album di Amy Winehouse del 2006
 Back to Black – singolo di Amy Winehouse del 2007
 Back to Black – album video di Amy Winehouse del 2008